Цари́цыно — топоним в России. Не следует путать с городом Царицын (историческое название Волгограда).

Населённые пункты 
 Царицыно — деревня в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Царицыно — село в Калачинском районе Омской области.
 Царицыно — деревня в Касимовском районе Рязанской области.

Другое 
 Царицыно — дворцово-парковый ансамбль, находящийся в ведении музея-заповедника «Царицыно».
 Царицыно — особо охраняемая природная территория в Южном административном округе Москвы.
 Царицыно — государственный музей-заповедник.
 Царицыно — район на юге Москвы.
 Царицыно — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 Царицыно — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги.

 Царицыно — озеро, расположенное в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Царицыно — бывшее село, в настоящее время посёлок (жилой массив) в городе Казань.

См. также 
 Царицынский
 Новоцарицынский
 Среднецарицынский
 Царицыно Озеро